een parochie in Denemarken:
Rorup (parochie)
Rørup (parochie)